Gernand ist der Name und Vorname mehrerer Personen:

 Gernand von Brandenburg, († 1241), Bischof des Bistums Brandenburg 1222 bis 1241
 Heinrich Gernand, Politiker der NSDAP
 Gernand von Schwalbach, Oberamtmann in Königstein im Taunus
 Gernand Graf Grote, deutscher Hofbeamter
 Gernand Philipp von Schwalbach, Rat und Amtmann